Хурцидзе — грузинская фамилия.

 Известные носители
 Хурцидзе, Автандил (род. 1979) — грузинский боксёр-профессионал.
 Хурцидзе, Давид Хвичаевич (род. 1993) — российский футболист.
 Хурцидзе, Людмила Иосифовна (1921 — ?) — Герой Социалистического Труда.
 Хурцидзе, Нино (1975—2018) — грузинская шахматистка.